Sezon 1992/93 2. Fußball-Bundesligi – 19. edycja rozgrywek niemieckiej 2. Fußball-Bundesligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w jednej grupie (przed sezonem na prośbę klubów połączono obie grupy: Nord (Północ) oraz Süd (Południe)) i występowało w nich 24 drużyn, co spowodowało, że sezon miał aż 46 kolejek. Po zakończeniu sezonu trzy czołowe drużyny awansowały bezpośrednio do Bundesligi, a siedem ostatnich drużyn spadało do Amateur-Oberligi oraz awansowały do niej 3 drużyny z Amateur-Oberligi (po wygraniu swoich grup barażowych), tak że od następnego sezonu w 2. Bundeslidze grało 20 drużyn.

2. Fußball-Bundesliga

Drużyny 
W 2. Bundeslidze w sezonie 1992/93 występowało 24 drużyny.

Tabela 

 SC Freiburg, MSV Duisburg i VfB Leipzig awansowały do Bundesligi 1993/94.
 SV Darmstadt 98, FC Remscheid, VfB Oldenburg, Fortuna Düsseldorf, VfL Osnabrück, Eintracht Brunszwik i SpVgg Unterhaching spadły do Amateur-Oberligi 1993/94.

Baraż o awans do 2. Fußball-Bundesligi

Grupa 1. 

 Tennis Borussia Berlin awansowała do 2. Fußball-Bundesligi 1993/94.
 1. FC Union Berlin i Bischofswerdaer FV 08 pozostały w Amateur-Oberlidze 1993/94.
 * 1. FC Union Berlin nie otrzymał licencji na grę w 2. Bundeslidze 1993/94, dzięki czemu Tennis Borussia Berlin awansowała do 2. Fußball-Bundesligi.

Grupa 2. 

 Rot-Weiss Essen awansował do 2. Fußball-Bundesligi 1993/94.
 Preußen Münster, Eintracht Trewir i VfL Herzlake pozostały w Amateur-Oberlidze 1993/94.

Grupa 3. 

 TSV 1860 Monachium awansował do 2. Fußball-Bundesligi 1993/94.
 SSV Ulm 1846, Kickers Offenbach i 1. SC Norderstedt pozostały w Amateur-Oberlidze 1993/94.

Zobacz też 
 Bundesliga 1992/93
 Amateur-Oberliga 1992/93

Linki zewnętrzne 
 Archiwum F-Archiv

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
1992 w piłce nożnej
1993 w piłce nożnej
1992 w Niemczech
1993 w Niemczech